Крхлеби може бити:

 Крхлеби (Кутна Хора), насељено мјесто у округу Кутна Хора, Средњочешки крај, Чешка Република
 Крхлеби (Нимбурк), насељено мјесто у округу Нимбурк, Средњочешки крај, Чешка Република
 Крхлеби (Рихнов на Књежној), насељено мјесто у округу Рихнов на Књежној, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Крхлеби (Шумперк), насељено мјесто у округу Шумперк, Оломоуцки крај, Чешка Република